John Jack Bownass (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada -  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été honoré au Temple de la renommée du Manitoba.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1947-1948 || Black Hawks de Winnipeg ||  ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1948-1949 || Black Hawks de Winnipeg || WJHL ||29 ||3 ||2 ||5 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1949-1950 || Black Hawks de Winnipeg || WJHL ||36 ||3 ||7 ||10 ||76 ||6 ||1 ||1 ||2 ||12
|- 
|1950-1951 ||Sailors de Sarnia || LIH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1950-1951||Hettche de Détroit || LIH ||43 ||6 ||7 ||13 ||101 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1951-1952 || Cataractes de Shawinigan || LHMQ ||49 ||0 ||3 ||3 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1952-1953 || Saguenéens de Chicoutimi || LHMQ ||38 ||2 ||4 ||6 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1953-1954 || Saints de Sherbrooke || LHQ ||71 ||9 ||17 ||26 ||111 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4
|- 
|1954-1955 || Royals de Montréal || LHQ ||56 ||5 ||27 ||32 ||88 ||14 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
|1955-1956 || Americans de Seattle || WHL ||65 ||10 ||22 ||32 ||131 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1956-1957 || Lions de Trois-Rivières || LHQ ||62 ||7 ||16 ||23 ||75 ||4 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
|1957-1958 || Royals de Montréal || LHQ ||61 ||3 ||31 ||34 ||120 ||7 ||0 ||6 ||6 ||21 
|- 
|1957-1958 || Canadiens de Montréal || LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1958-1959 || Bisons de Buffalo || LAH ||32 ||3 ||9 ||12 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1958-1959 || Rangers de New York || LNH ||35 ||1 ||2 ||3 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1959-1960 || Indians de Springfield || LAH ||16 ||0 ||0 ||0 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1959-1960 || Rangers de New York || LNH ||37 ||2 ||5 ||7 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Beavers de Kitchener-Waterloo || EPHL ||70 ||1 ||36 ||37 ||110 ||7 ||0 ||4 ||4 ||12
|- 
|1961-1962 || Indians de Kitchener || EPHL ||62 ||6 ||40 ||46 ||119 ||7 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
|1961-1962 || Rangers de New York || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1962-1963 || Blades de Los Angeles || WHL ||57 ||4 ||24 ||28 ||55 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|1963-1964 || Blades de Los Angeles || WHL ||53 ||2 ||19 ||21 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1963-1964 || Clippers de Baltimore || LAH ||15 ||0 ||4 ||4 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1966-1967 || Équipe Canada || Équipe Nationale ||7 ||0 ||2 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1967-1968 || National de Hull || LHSQ ||24 ||0 ||13 ||13 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || Nationals d'Ottawa ||  ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1968-1969 || Équipe Canada || CM ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1969-1970 || Équipe Canada || Équipe Nationale ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1970-1971 || Rockets de Jacksonville ||  ||8 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1970-1971 || Knights d'Omaha || LCH ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0  

|80 ||3 ||8 ||11 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-

Récompenses

Trophées en tant que joueur 

 Ligue de hockey junior de Winnipeg
 Deuxième équipe d'étoiles en 1948-1949
 Ligue internationale de hockey 
 Deuxième équipe d'étoiles en 1950-1951
 Ligue de hockey du Québec 
 Première équipe d'étoiles en 1957-1958
 Championnat du monde 
 Médaille de Bronze en 1967

Trophées en tant d'entraîneu 

 Ontario Hockey Association 
 Entraîneur de l'année en 1973-1974
 Ligue de hockey junior du Manitoba 
 Première équipe d'étoiles en 1966
 Champion de la Coupe Turnbull en 1966

Transactions 
 Le  : signe avec les Canadiens de Montréal.
 En  : prêté aux Americans de Seattle par les Canadiens de Montréal.
 Le  : réclamé par les Rangers de New York et par les Bisons de Buffalo des Canadiens de Montréal et des Royals de Montréal lors du repêchage inter-ligues.
 En  : droits vendus au Blades de Los Angeles par les Rangers de New York.

Équipes entraînées 

 Blades de Los Angeles (1962-1963)
 Rangers de Winnipeg (1965-1966)
 Rockets de Jacksonville (1970-1971)
 Frölunda HC (1971-1972) - (1972-1973)
 Canadians de Kingston (1973-1974) - (1974-1975)

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juillet 1930
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Sailors de Sarnia
Joueur du Hettche de Détroit
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Americans de Seattle
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Décès en février 2010
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Blades de Los Angeles
Décès à 79 ans
Joueur des Beavers de Kitchener-Waterloo